Miklóssy József (1792–1841) festő
Miklóssy József (1853–1919) pelsőci vasgyáros
Miklóssy József (1948–) magyarnóta énekes